Выборы в Сенат Пакистана были проведены 3 марта 2018 года. 65 мандата из 100 в Сенате были замещены победителями на выборах, со сроком полномочий в 6 лет.

Примечания 

Выборы в Пакистане
2018 год в Пакистане
Март 2018 года